O'Higgins puede referirse a:

Personas 
 Ambrosio O'Higgins, virrey del Virreinato del Perú, y gobernador de Chile;
 Bernardo O'Higgins, héroe independistista chileno, hijo de Ambrosio;
 Rosa O'Higgins, nombre con que se conocía a Rosa Rodríguez Riquelme, hermana de Bernardo por parte de madre;
 Pedro Demetrio O'Higgins, hijo de Bernardo;
 Kevin O'Higgins, político irlandés.

Astronomía 
 (2351) O'Higgins, un asteroide del cinturón de asteroides;

Cine y televisión 
 TVN Red O'Higgins, señal de televisión chilena;
Cine O'Higgins, cine de la ciudad de Chillán;

Condecoraciones 
 Orden de Bernardo O'Higgins, condecoración civil chilena;

Deportes 
 Club Deportivo O'Higgins, institución deportiva chilena;
 O'Higgins Braden, antigua institución deportiva chilena;

Educación 
 Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins, institución educativa de Chile;
Universidad Bernardo O'Higgins, institución educativa de Santiago de Chile;
 Instituto O'Higgins, nombre de varias instituciones educativas;

Localidades y divisiones administrativas

en Argentina 
 O'Higgins, localidad de la Provincia de Buenos Aires;
 Departamento O'Higgins, división administrativa de la Provincia de Chaco;
 Capitán General Bernardo O'Higgins, localidad de la provincia de Córdoba;

en Chile 
 Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, región;
 Provincia de O'Higgins, antigua división territorial de Chile;
 Provincia de O'Higgins, división territorial brevemente existente, en Chile;
 O'Higgins, comuna de la XI Región de Aysén;
 Villa O'Higgins, ciudad de la XI Región de Aysén;
 Villa O'Higgins (La Florida), población de la comuna de La Florida en Santiago de Chile;
 Parque Nacional Bernardo O'Higgins, área protegida del sur de Chile;
 Ventisquero O'Higgins, glaciar en la XI Región de Aysén;
 Monte O'Higgins, eminencia en la XII Región de Magallanes;
 Monte O'Higgins (monte submarino), ubicado en la Zona Ecónómica Exclusiva chilena, frente a las costa de Provincia de Valparaíso.
 Guyot O'Higgins, guyot ubicado en la ZEE chilena, formando un grupo con el anterior monte submarino.
 Cerro O'Higgins, en la XI Región de Aysén;
 lago O'Higgins, espejo de agua entre la Argentina y Chile;
 canal O'Higgins, canal en la XII Región de Magallanes;
 río O'Higgins, curso de agua en la XII Región de Magallanes;
 punta O'Higgins, entrada de tierra sobre el mar en la Isla Robinson Crusoe;
 Tierra de O'Higgins, nombre dado por Chile a la Península Antártica;
 Base General Bernardo O'Higgins, en la Antártica Chilena;

Parques y plazas 
 Parque O'Higgins, espacio verde en Santiago de Chile;
 Parque Monumental Bernardo O'Higgins, espacio verde en Chillán Viejo, Chile;

Transporte 
 Avenida Libertador General Bernardo O'Higgins, vía de comunicación de Santiago de Chile;
 Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, vía de comunicación en Talcahuano, Chile;
 Rambla O'Higgins, rambla (costanera) de Montevideo, Uruguay;
 Aeródromo Bernardo O'Higgins, aeródromo en Chillán, Chile;
 Estación O'Higgins, estación de ferrocarril en la II Región de Antofagasta, Chile;
 Parque O'Higgins, estación del metro de Santiago de Chile;
 O'Higgins, futura estación del metro de Santiago de Chile;
 Fragata O'Higgins (1818), que participó en la Expedición Libertadora del Perú;
 Corbeta O'Higgins (1864-1895), buque chileno;
 Crucero acorazado O'Higgins (1898-1933), buque chileno;
 Crucero ligero O'Higgins (1951-1990), buque insignia de la Escuadra de Chile;
 Submarino SS O'Higgins (2003-), submarino chileno.